Nebel steht für:
 Nebel, in Luft verteilte Wassertröpfchen; meteorologisch: Sichtminderung unter 1000 m
 Nebel, in einem Gas verteilte Flüssigkeitströpfchen, siehe Aerosol
 Nebel (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Nebel (Astronomie), flächenhaft leuchtende Himmelsobjekte
 Nebel, in der Bibel erwähntes Saiteninstrument, siehe Nevel (Musik)

Geografische Objekte:
 Nebel (Amrum), Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Nebel (Germering), Ortsteil von Germering, Landkreis Fürstenfeldbruck
 Nebel (Fluss), Fluss in Mecklenburg-Vorpommern
 Nebel (See), See in der Mecklenburgischen Seenplatte
 Naturschutzgebiet Nebel, Naturschutzgebiet in Mecklenburg-Vorpommern

Literarische Werke:
 Nebel (Mario Schlembach)
 Der gelbe Nebel, Roman von Alexander Wolkow (1970)
 Im Nebel (Bykau), Novelle von Wassil Bykau (1987)
 Im Nebel (Gedicht), Gedicht von Hermann Hesse (1905)

Filme:
 Nebel (1963), deutscher Film aus dem Jahr 1963
 Der Nebel, US-amerikanischer Film von Frank Darabont (2007)
 Im Nebel (Film) (V tumane), Spielfilm von Sergei Loznitsa (2012) 

Siehe auch:
 Nehbel